Undina, Undine, Ondina u Ondine puede referirse a:
 Las ondinas, unas ninfas acuáticas en la mitología germánico-escandinava;
 La ópera Undine de E.T.A. Hoffmann (1814) 
 La ópera Undine de Albert Lortzing (1845);
 La ópera Undine de Piotr Ilich Chaikovski (1869);
 La obra de teatro Ondina de Jean Giraudoux (1939)
 La película Ondine de Neil Jordan (2010);
 La sonata Undine de Carl Reinecke (1882);
 Ondine, ballet con coreografía de Jules Perrot, música de Cesare Pugni (1843)
 Ondina Maldonado, actriz y cantante española.
 Ondine, automóvil fabricado por Renault.
El primer movimiento de la suite para piano de Maurice Ravel, Gaspard de la nuit, llamado Ondine
Película Undina,Christian Petzold (2020).